Georges Gondinet est un éditeur, écrivain et traducteur français traditionaliste né en 1956.

Biographie 
En 1976, il fonde avec Daniel Cologne l'Association internationale pour le renouveau européen, dont les idées sont proches de la pensée de Julius Evola ; y militent notamment Éric Vatré, Pierre Lance et Philippe Baillet.

En 1982, il fonde les éditions Pardès avec son épouse Fabienne Pichard du Page, de même que les revues Totalité (Pour la Révolution culturelle européenne, puis à partir de 1986 : Révolution et Tradition), Kalki (Action et Tradition), Rébis (Sexualité et Tradition) et L'Âge d'Or (Spiritualité et Tradition).

Ouvrages 
 Avec Daniel Cologne, Pour en finir avec le fascisme : essai de critique traditionaliste-révolutionnaire, Paris, Cercle Culture et liberté, 1977
La nouvelle contestation, Paris, Cercle Culture et Liberté, 1977.
 Avec Fabienne Pichard du Page, Histoire des Vendéens, Paris, Fernand Nathan, 1982

Éditions 
 Adriano Romualdi, La Droite et la crise du nationalisme, préfacé, annoté et traduit de l'italien [La Destra et la crisi del nazionalismo], cercle Culture et liberté Publication, Paris, Totalité, 1982

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 

Éditeur français
Essayiste français du XXe siècle
Journaliste français du XXe siècle
Personnalité de la Nouvelle Droite
Naissance en 1956